Беррокалехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 14 км². Население — 127 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 142 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса